Corod se poate referi la:
 Localități din România:
 Corod, Galați, Moldova
 Corod (), Satu Mare

Vezi și 
 Corodeanu
 Coroi
 Corodești

Toponime românești